Alcobaça puede referirse a lo siguiente:

 Alcobaça.— Una localidad portuguesa.
 Alcobaça (Bahía).— Un municipio brasileño.
 Alcobaça (freguesia).— Una freguesia portuguesa.